Kniebichl heißen folgende Orte:

 Kniebichl (Gemeinde St. Martin-Karlsbach), Ortslage in der Gemeinde St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kniebichl (Gemeinde St. Anton), Ort in der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz Bezirk Scheibbs, Niederösterreich